Heavenly kan syfta på:

Heavenly (brittisk musikgrupp) – ett brittiskt tweepop-band som bildades 1989
Heavenly (fransk musikgrupp) – en musikgrupp som bildades i Frankrike 1994